Игорь Бойцов: Бойцов, Игорь Иванович (род. 1959) — советский хоккеист.
 Бойцов, Игорь Михайлович (1912—1944) — советский артиллерист, Герой Советского Союза.